Il toponimo Grivița può riferirsi a diverse località della Romania:
Grivița  – comune del distretto di Galați
Grivița  – comune del distretto di Ialomița
Grivița  – comune del distretto di Vaslui

Con questo nome sono inoltre indicati:
Grivița  – quartiere di Bucarest
Grivița  – stazione della Metropolitana di Bucarest